Émile Georget (1881-1960) – ciclista su strada e pistard francese
 Pierre Georget (1917-1964) – pistard francese